Die Liste der norwegischen Skigebiete bietet eine Übersicht über die norwegischen Skigebiete. Die Wintersportbedingungen der meisten Regionen Norwegens gelten von Dezember bis April als schneesicher. Vereinzelt ist Wintersport schon ab Oktober möglich.

Einzelnachweise

Weblinks 

Norwegen